13-ото Световно първенство по лека атлетика се проведе в Даегу

, Южна Корея от 27 август до 4 септември 2011.

Избиране на домакин 
На 4 април 2006, Международната лекоатлетическа федерация обяви, че девет страни (Мароко, Южна Корея, ОАЕ, Испания, Русия, Австралия, Швеция, Хърватия и САЩ са проявили интерес за домакинство на първенството. След крайния срок за подаване на кандидатури на 1 декември 2006, четири града (Брисбейн, Тегу, Москва и Гьотеборг са регистрирани като кандидати. По-късно Гьотеборг се отказва заради липса на финансова подкрепа от правителството на Швеция. ИААФ обяви Тегу за победител на събрание в Момбаса на 27 март 2007.

Програма

Таблица с медали

България на Световното първенство

Мъже
България ще участва на Световното първенство по лека атлетика със 7 атлета.

Жени

Източници

Външни препратки 
 Официална страница на Световното първенство 
 Официална страница на IAAF